Puchar Rosji jest rozgrywany systemem turniejowym. Drużyny z dolnych lig rozpoczynają walkę już w eliminacjach (od 1/256 F), lecz decydująca faza rozpoczyna się od 1/16 finału, gdy do gry przystępują drużyny Priemjer-Ligi.

W sezonie 2015/16 trofeum zdobył .

Uczestnicy 
① Priemjer-Liga – 16 klubów;
② Pierwyj diwizion (FNL) – 18 klubów (nie biorą udziału drużyny rezerwowe);
③ Wtoroj diwizion (PFL) – 57 kluby (nie biorą udziału drużyny rezerwowe);
④ Liga Amatorska (LFL) – 5 drużyn: Dinamo Kostroma, Zwiezda SPb, Mietałłurg Asza, FK Biełogorsk i Restawracija Krasnojarsk;
⑤ Rozgrywki regionalne – 1 klub: Szachtior Peszelań

Rozgrywki 
 Pierwsza runda (1/256)
15 i 16 lipca 2015

|}
 Druga runda (1/128)
24, 26 i 31 lipca 2015

|}
 Trzecia runda (1/64)
6, 7 i 8 sierpnia 2015

|}
 Mecze dodatkowe
14 i 15 sierpnia 2015

|}
 1/32 finału
26 i 27 sierpnia 2015

|}

Gospodarze meczów zostali wyłonieni drogą losowania.

Finał

Linki zewnętrzne 
 Puchar Rosji na oficjalnej stronie rosyjskiej Priemjer-Ligi 

2015 w piłce nożnej
2015 w Rosji
2016 w piłce nożnej
2016 w Rosji
Rozgrywki piłkarskie w Rosji